Krystalizacja metodą wiszącej kropli
 Pomiar napięcia powierzchniowego metodą wiszącej kropli